John Carpenter kan syfta på:

 John Carpenter (född 1948), amerikansk filmregissör, manusförfattare, producent, skådespelare och filmmusikkompositör
 Johnny Carpenter (född 1914), amerikansk skådespelare, manusförfattare och producent, arbetat mest med västernfilmer
 John C. Carpenter, amerikansk idrottare som deltog i Sommar-OS 1908
 John Henry Carpenter, anklagad för mordet på Bob Crane år 1978
 John Carpenter (frågesportsdeltagare) (född 1967), den första att vinna $1 miljon på programmet Vem vill blir miljonär?
 John Alden Carpenter (1876–1951), amerikansk kompositör
 John Carpenter (tjänsteman i London) (c. 1372–1442), grundare av City of London School
 John Carpenter (biskop) (d. 1476) biskop av Worcester
 John Carpenter (ärkebiskop) Seán Mac an tSaor (1729-1786), romersk-katolsk ärkebiskop av Dublin
 Jack Carpenter, amerikansk skådespelare